Фрази ризику (скорочення R-фрази) визначені у Додатку III європейської Директиви 67/548/EEC: «Характер особливих ризиків притаманних небезпечним речовинам і препаратам. Список був допрацьований і перевиданий тут , де можна переклади іншими мовами ЄС знайти.

Ці фрази ризику застосовуються міжнародно, а не лише в Європі — застосовуються постійні зусилля до повної міжнародної гармонізації.

Фрази ризику 
Note: Missing R-numbers indicate phrases that have been deleted or replaced by other phrases.

Комбінації

R-phrases no longer in use
R13: Extremely flammable liquefied gas.
R47: May cause birth defects.

Див. також 
List of S-phrases
Material safety data sheet
Risk and Safety Statements
:Template:R-phrase
:Category:R-phrase templates

Посилання 
 Chemical Risk & Safety Phrases in 23 European Languages 

Міжнародні стандарти